Lyre steht für:

Lyre River, Fluss im  US-Bundesstaat Washington
Holger Lyre (* 1965), deutscher Philosoph